Der Widerspenstigen Zähmung bezeichnet:

 Der Widerspenstigen Zähmung, Komödie von William Shakespeare
 Der Widerspenstigen Zähmung (1913), italienische Literaturverfilmung von Arrigo Frusta
 Der Widerspenstigen Zähmung (1929), US-amerikanische Literaturverfilmung von Sam Taylor
 Der Widerspenstigen Zähmung (1956), spanisch-französische Literaturverfilmung von Antonio Román
 Der Widerspenstigen Zähmung (1962), deutsche Literaturverfilmung von Heinz Hilpert
 Der Widerspenstigen Zähmung (1967), italienisch-US-amerikanische Literaturverfilmung von Franco Zeffirelli
 Der Widerspenstigen Zähmung (1971), deutsche Literaturverfilmung von Otto Schenk
 Der Widerspenstigen Zähmung (Ballett), Ballett von John Cranko
 Der Widerspenstigen Zähmung (Goetz), Komische Oper von Hermann Goetz